Бревин Адон Найт (; род. 8 ноября 1975 года, Ливингстон, штат Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист. В настоящее время работает комментатором на матчах команды «Мемфис Гриззлис» на канале Fox Sports Tennessee.

Ранние годы 
Найт родился в городе Ливингстон (штат Нью-Джерси), учился в подготовительной школе Уэст-Оринджа, в которой был одним из лидеров местной баскетбольной команды вместе с Айрой Боуменом, Крисом Кузеном и Пэтом Босуортом. В 1997 году закончил Стэнфордский университет, где играл за команду «Стэнфорд Кардинал», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1714 очков, 780 передач и 298 перехватов.

Карьера в НБА 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. На драфте 1997 года был выбран под 16-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Атланта Хокс», «Мемфис Гриззлис», «Финикс Санз», «Вашингтон Уизардс», «Милуоки Бакс», «Шарлотт Бобкэтс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юта Джаз». Всего в НБА провёл 12 сезонов. В 1997 году стал лауреатом премии имени Фрэнсис Померой Нейсмит, а также включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 729 игр, в которых набрал 5342 очка (в среднем 7,3 за игру), сделал 1785 подборов, 4481 передачу, 1229 перехватов и 87 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Стэнфорд Кардинал» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Юта Джаз»